Савеньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на схід від Нанта, 13 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 551 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1419,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Савеньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Савеньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савеньєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савеньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савеньєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара